JALA steht als Abkürzung für:

 Journal of the African Literature Association, US-amerikanisches Literaturmagazin
 Journal of Laboratory Automation: JALA, US-amerikanische Fachzeitschrift

Jala steht für:
 madagassischer Vogel aus der Familie der Lappenpittas
 ein Küstenort in Albanien, siehe Vuno #Jala
 Jala (Fluss), ein Fluss in Bosnien und Herzegowina
 Jala (Nayarit), ein Ort im mexikanischen Bundesstaat Nayarit
 Municipio Jala, eine Verwaltungseinheit im mexikanischen Bundesstaat Nayarit
 Beit Jala, eine palästinensische Stadt, siehe Bait Dschala

Personen:
 Dominic Jala (1951–2019), indischer Ordensgeistlicher, Erzbischof von Shillong
 Jala Brat (* 1986), bosnischer Rapper und Sänger 
 Jala Gangnus (* 1986), deutsche Leichtathletin

Siehe auch:
 Jalla
 Yala (Begriffsklärung)
 Yalla

Abkürzung